Die Shenzhen Open 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Shenzhen. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 5. bis 11. Januar 2020 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Auckland und Brisbane.

Titelverteidigerinnen waren Aryna Sabalenka im Einzel und die Paarung Peng Shuai/Yang Zhaoxuan im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Shenzhen Open 2020 fand am 4. und 5. Januar 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Shenzhen